Mayländer ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Moses Mayländer (~1760–1838), deutscher Rabbiner
 Bernd Mayländer (* 1971), deutscher Automobilrennfahrer
 Dominik Mayländer (* 1995), deutscher Skispringer
 Jan Mayländer (* 1992), deutscher Skispringer
 Thomas Breyer-Mayländer (* 1971), deutscher Hochschullehrer für Medienmanagement

Siehe auch:
 Mailänder